La Bastidona (en francès La Bastidonne) és un municipi francès, situat al departament de la Valclusa i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.

Demografia

Administració

Referències

Enllaços externs 
 Web de la Bastidona feta per l'escola de la vila

Municipis de la Valclusa